Lipocheilus – rodzaj morskich ryb z rodziny lucjanowatych (Lutjanidae).

Występowanie
Indo-Pacyfik, od Morze Aralskie po płn. wybrzeże Australii.

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Lipocheilus carnolabrum

Przypisy 

Lucjanowate